Рамхормоз:

 Рамхормоз — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Рамхормоз — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.